Chapsal ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles-Pierre Chapsal (1787–1858), französischer Grammatiker und Lexikograf 
 Éloy Chapsal (1811–1882), französischer Maler 
 Jaques Chapsal (1909–1990), französischer Politikwissenschaftler 
 Madeleine Chapsal (* 1925), französische Journalistin und Schriftstellerin